Станіслав Дунін-Борковський (єзуїт)
 Станіслав Ян Дунін-Борковський